Le qualificazioni del singolare  del BNP Paribas Katowice Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Claire Feuerstein (qualificata)
  Nastassja Burnett (primo turno)
  Vera Duševina (qualificata)
  Sofia Arvidsson (secondo turno)

  Kristína Kučová (qualificata)
  Stephanie Vogt (primo turno)
  Arantxa Rus (secondo turno)
  Aleksandra Krunić (ultimo turno)

Qualificate

  Claire Feuerstein
  Kristína Kučová

  Vera Duševina
<li>  Ksenija Pervak

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Katowice Open 2014
WTA Tour 2014